Sveti Andrej je lahko:

Svetnik 

 Andrej († okoli 60), apostol, brat svetega Petra
 Andrej Avelinski (1521–1608), italijanski teatinec
 Andrej Bobola (1591–1657), poljski jezuit, misijonar in mučenec
 Andrej Corsini (1302–1373), italijanski karmeličan in škof
 Andrej Krečanski († 712, 726 ali 740), nadškof Krete
 Andrej Krečanski († 766 ali 767), mučenec
 Andrej iz Lampaska († 250), mučenec skupaj s Petrom, Pavlom in Dionizijo
 Andrej Kim Taegon (1821–1846), korejski duhovnik in mučenec
 Andrej Škot († 877), irski naddiakon
 Vietnamski mučenci (17.–19. stoletje)
 Andrej Trần An Dũng-Lạc
 Andrej Thong Kim Nguyen
 Andrej Trong Van Tram
 Andrej Tuong

Naselje 

 Sveti Andrej - Občina Moravče
 Sveti Andrej - Občina Škofja Loka

Glej tudi 

 Cerkev svetega Andreja
 Šent Andraž
 Štandrež
 Sveti Andrija
 San Andrés
 San Andreas